Saint-Marceau – comune francese del dipartimento delle Ardenne
Saint-Marceau – comune francese del dipartimento della Sarthe